Вилья-де-Масо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Занимает площадь 32,9 км². Население 4 955 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Villa de Mazo 

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе